L'internement a plusieurs significations.

De manière générale :
 l'emprisonnement ;
 l'internement administratif ;
 l'internement psychiatrique ;
 l'application d'un droit international : Internement (droit international) ;
 la détention dans un camp de concentration.

Des mesures prises pendant différentes périodes de l'histoire :
 l'internement des soldats juifs d'Algérie ;
 l'internement des Nippo-Américains ;
 les camps d'internement français pendant la Première Guerre mondiale et jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale ;
 une mesure de détention sans procès dans des camps utilisée par la Grande-Bretagne et l'Irlande à plusieurs moments du  (guerre civile irlandaise, conflit nord-irlandais…), connu sous le nom d'opération Demetrius.